Marie-Julie Halligner (1786-1850), mezzo-soprano française ;
 Sophie Halligner (1796-1868), sa sœur, comédienne française.